— японская манга, написанная и иллюстрированная Сатору Юйгой. Выпускалась впервые в журнале Monthly GFantasy с 1997 года по 2005 год. Позже Square Enix выпустила её отдельными томами. Всего издано 16 томов. Первый из них вышел 18 марта 2003 года, последний — 27 февраля 2010 года. Манга была лицензирована компанией Broccoli Books на территории США, однако перестала выпускаться в 2008 году в связи с закрытием компании. За это время компания успела выпустить лишь первые 4 тома манги. Манга была также лицензирована на территории Германии компанией Carlsen Comics и на территории Китая компанией Tong Li Publishing.

Аниме 
На основе сюжета манги Studio Pierrot был выпущен аниме-сериал под названием . Премьерный показ его состоялся по телеканалу TV Tokyo с 1 апреля по 23 сентября 2003 года.

Сериал был лицензирован на территории США компанией ADV Films.

Романы 
Автор манги, Сатору Юйга, написал 2 романа на основе сюжета манги, которые были опубликованы издательством Square Enix. Первый том под названием E’s The Time to Baptism был опубликован 26 февраля 1999 года, второй 27 января 2000 года.

Сюжет 
Кай и Хикару находятся под защитой корпорации ASHURUM одной из 12 корпораций, управляющих миром, так как являются «E’s» — людьми со сверх естественными способностями. Найденный Эйдзи, Кай был избран в специальное подразделение AESES корпорации ASHURUM, однако он должен пройти интенсивную подготовку в различных областях, таких как боевые искусства, программирование и психологическая подготовка. В свободное время от тренировок Кай навещал больную сестру, чьё самочувствие не улучшалось.

Однажды во время одной из миссий Кай пострадал и был спасён и выхожен Асукой. Прожив какое-то время среди людей, он узнал их доброту. А потом выяснил, что ASHURUM промывает мозги всем псионикам, чтобы усилить их и «ускорить» эволюцию, что позволит выжить только E’s.

Список персонажей 
 — Главный герой истории. Его семья погибла и он остался сиротой вместе со своей сестрой. Обладает сильными способностями экстрасенса, но не такими, как Хикару. Очень любит всё сладкое. Кай и Хикару были приняты в корпорацию ASHURUM, чтобы получить защиту от людей, ненавидящих эсперов. В обмен, Кай должен был вступить в специальное подразделение AESES. Однако после неудачной миссии, которая привела к смерти его товарища, он попал в город Гальд, управляемый криминальными синдикатами. Там он встречается с Юки Токугавой, который ненавидит экстрасенсов, но принимает Кая и его сестру. Позже он помогает своему бывшему сопернику Шень-Луну восстановить личность его сестры-близнеца. Узнав об истинных целях ASHURUM, Кай отправляется спасать Хикару от Эйдзи и оказывается втянут в финальную битву с ним за судьбу мира. Финал этой битвы не демонстрируется.
Сэйю: Юки Тай

 — Младшая сестра Кая. Невинная девушка, которая обладает огромными силами экстрасенса, но из-за неизвестной болезни не может их использовать. На протяжении всего сериала остаётся прикованной к постели. Кай и Эйдзи часто её навещали в больнице. Позже выясняется, что Эйдзи хочет использовать силы Хикару, чтобы уничтожить большую часть населения Земли. План почти осуществился, когда Хикару была заключена в специальную машину, но Шень-Лун и Юки спасают её. Позже её можно увидеть в Гальде в отличном состоянии.
Сэйю: Хисаё Мотидзуки

 — Младший брат-близнец Шин-Лу. Обладает мощными психическими способностями и телекинезом. Ненавидит всех, кто встаёт у него на пути, и начинает соперничать с Каем. Шень-Лун ненавидит также всех людей, которые в детстве издевались над ним. Защищает свою сестру. В припадке ярости может создавать энергетический взрыв, уничтожающий всё в округе.
Сэйю: Масако Нодзава

 — Старшая сестра Шень-Луна. Она очень заботится о своём брате и расстраивается из-за плохого отношения Шень-Луна к Каю. Привязана к Каю. Подверглась телепатической атаке, из-за чего впала в кому. Это сказалось и на Шень-Луне, который связан с ней. После выхода из комы ей промыли мозги. Шень-Лун вступил с ней в психическую битву, чтобы заставить прийти в себя, но прийти в себя она смогла, только после того, как нанесла брату смертельную рану.
Сэйю: Акэно Ватанабэ

 — Сводный брат Асуки, один из жителей Гальда. Чтобы прокормить младшую сестру, он подрабатывает на разных работах. Также заботится об осиротевших детях, которым некуда пойти.
Сэйю: Ясунори Мацумото

 — Младшая приёмная сестра Юки. Сначала он заботился о ней, а позже принял её к себе. Очень добрая и заботливая, всегда стремится помочь по дому, но у неё плохо получается. Позже выясняется, что она может чувствовать чувства других людей.
Сэйю: Санаэ Кобаяси

 — Таинственный глава корпорации ASHURUM, которая защищает экстрасенсов. Именно он нашёл Кая и её сестру. На первый взгляд он кажется заботливым и твёрдым человеком, покровителем и желающим, чтобы экстрасенсы получили те же права, что и люди. Но на самом деле жаждет уничтожить человечество, чтобы вместо него существовали только экстрасенсы. Для этого ему нужна была сила Хикару. Во время битвы выясняется, что Эйдзи тоже экстрасенс.
Сэйю: Акимицу Такасэ

Список серий аниме

Критика 
Представители сайта Anime News Network отметили, что сам аниме-сериал  стильный и интересный, однако не способен возбудить зрителя. В сериале есть все «ингредиенты» для удачного шоу, однако они не совсем правильно собраны. Графика сериала однако грубая и не очень качественная, хотя в общем не плохая.

Примечания

Ссылки 
 Es на сайте GFantasy 
 Es на сайте Broccoli Books 
 Es на сайте Studio Pierrot 
 Es на сайте Bandai Channel